Аксапуско има више значења:

 Општина Аксапуско (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Аксапуско (Аксапуско, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику